Хорамалы — название населённых пунктов в России:

 Хорамалы — деревня в Цивильском районе Чувашии.
 Хорамалы — деревня в Ядринском районе Чувашии.